Культура асбестовой керамики — археологическая культура Финляндии и Карелии, сформировавшуюся в эпоху бронзы, во второй половине II тыс. до н. э., и существовавшую до середины I тыс. н. э. Носителями данной культуры считают «досаамов», говоривших на неизвестном дофинноугорском языке, которые вошли в состав современных саамов, вепсов и карелов. Сформировалась на базе культуры ямочно-гребенчатой керамики. Основу хозяйства занимала охота и собирательство.

Самая ранняя, неолитическая ещё по виду, асбестовая керамика обнаружена на так называемых поселениях Пиндуши I, Лахта II и Сандермоха IV.

Стоянки стали делиться на летние и зимние. На летних стоянках население запасалось продовольствием, а осенью откочевывало в утепленные поселения с полуземлянками. У сосудов культуры асбестовой керамики появились плоские донца, тогда как во всех прежних культурах Карелии дно у сосудов было выпуклым или даже заостренным. Плоскодонные сосуды было лучше приспособлены для быта, особенно при передвижениях на большие расстояния. Таким образом, носители культуры асбестовой керамики вели полукочевой образ жизни.

Около 1000 лет до н. э. культура асбестовой керамики на территории Карельского перешейка вступила во взаимодействие с культурой текстильной керамики. Однако мощные потоки переселенцев с юга появились только в раннем Средневековье.

Примечания

Ссылки 
 Наскальные рисунки Карелии П-ск 1983 
 Культура асбестовой керамики

Археологические культуры Европы
Археология Карелии
Археологические культуры Финляндии
История Ленинградской области
История Архангельской области
История Мурманской области
История Вологодской области
Археологические культуры России